Odra může označovat:
řeky
 Odra – řeka pramenící v Česku a protékající Polskem a Německem
 Odra (Pisuerga) – řeka ve Španělsku, přítok Pisuergy
 Odra (přítok Kupy) – řeka v Chorvatsku, přítok Kupy

sídla
 Odra (Chorvatsko) – vesnice, část Záhřebu
Odra (gmina Gorzyce) – vesnice, v okrese Ratiboř v Polsku
 Odra Sisačka – vesnice v Chorvatsku

sport
 Odra Wodzisław Śląski – polský fotbalový klub z Vladislavi
 Odra Opole – polský fotbalový klub z Opolí

ostatní
 Odra (loď) – loď Pražské paroplavební společnosti
 Odra (odbočka) – železniční odbočka v Ostravě
 Odra (počítač) – polský sálový počítač

Podobné názvy 
 Odry (rozcestník)
 Oder (Harz) – říčka v Německu, přítok řeky Rhume

Rozcestníky - místopisné jméno